Jean Bart (1650–1702) flamand származású, XIV. Lajos francia király szolgálatában álló kalóz, valódi nevén Jan Baert
 Jean Bart (1877–1933) román író, igazi nevén Eugeniu P. Botez